Příjmení Čmejla, přechýleně Čmejlová, nosí více osobností:

 Jan Čmejla (* 2003) – český klavírista
 Jiří Čmejla (1939–2020) – český fotbalista a trenér
 Marek Čmejla (* 1967) – český podnikatel

Česká příjmení